Коловорот — ручний інструмент для свердління отворів, з ручкою у вигляді скоби та патроном для зажиму свердел.
 Коловорот — один з шести простих механізмів, вантажопідйомний пристрій у вигляді вала, на який намотують канат або ланцюг, крутячи корбу або колесо насаджене на вісь вала.
 Коловорот — вир, рух по колу в поверхневому шарі води.
 Коловорот, коворот — ворота, якими закривали вихід із села або хутора в XIX столітті.
 Коловорот — прави́ло для повертання корпусу вітряка.
 Коловорот — верхня рухома частина переднього насаду воза.
 Коловорот (коловрат) — символ у рідновірів та східноєвропейських націоналістів, регіональний антагоніст свастики
 «Коловорот» — український музичний фестиваль

Див. також 
 Коворотка